Hokejová hala dětí a mládeže je sportovní stadion v Brně, kde hraje domácí zápasy druholigový klub HC Technika Brno. Stadion byl vybudován v roce 2006. Nachází se ve čtvrti Ponava v městské části Brno-Královo Pole, v oblasti sportovních areálů za Lužánkami, mezi ulicemi Střední a Sportovní.

Hokejová hala dětí a mládeže Brno (Sportcentrum Lužánky Brno), kde hraje hokejový tým VSK Technika Brno.

Odkazy

Související články 
 HC Technika Brno

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Hokejové stadiony v Česku
Stadiony v Brně
Sport v Ponavě
Postaveno v Česku 2006